Термін Гік може мати такі значення:

 Гік — горизонтальне рангоутне дерево, рухомо прикріплене одним кінцем до нижньої частини щогли вітрильника
 Гік — людина, приваблива своїми широкими знаннями чи багатою уявою, зазвичай електронної або віртуальної природи
 ГІК (футбольний клуб) — фінський футбольний клуб з Гельсінкі
 Графічний інтерфейс користувача — інтерфейс між комп'ютером і його користувачем, що використовує піктограми, меню, і вказівний засіб для вибору функцій та виконання команд